Piotr Kmiecik – polski hokeista
 Piotr Kmiecik – polski montażysta filmowy